św. Cecylia z Rzymu (zm. ok. 230) – rzymska męczennica chrześcijańska
 św. Cecylia Yu So-sa (1761-1839) – męczennica koreańska

Zobacz też: Błogosławiona Cecylia